Minister (af latin minister: 'tjener, undergiven') har flere betydninger; se disse artikler:

 Minister (politik) – den politisk udpegede leder af et ministerium
 Minister (diplomati) – en nu sjældent anvendt diplomatisk titel, se gesandt

Se også 
 Præst – på nogle sprog, bl.a. engelsk kaldes nogle præster ministers, især i visse protestantiske kirker.